Hinche (gemeente), een gemeente in Haïti
 Hinche (arrondissement), een arrondissement in Haïti